Sameh Zoabi, réalisateur de cinéma et scénariste arabe.
 Haneen Zoabi, femme politique israélienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme